Poświętne ist der Name folgender Orte in Polen:
 Poświętne (Powiat Białostocki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien
 Poświętne (Powiat Opoczyński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Poświętne (Powiat Wołomiński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien